Une artère cérébrale peut désigner plusieurs artères du cerveau :
l'artère cérébrale antérieure ;
l'artère cérébrale moyenne ;
l'artère cérébrale postérieure.